Con más de 300 kilómetros, el Riacho Salado es uno de los más largos de la Provincia de Formosa.
Nace en el Departamento Bermejo y desemboca en la Laguna Herradura. Presenta un curso muy sinuoso y en sus márgenes se desarrollan altos albardones con selvas en galería.
Su principal afluente es el Riacho Negro.

Departamentos 
El Riacho Salado atraviesa por 5 de los 9 departamentos de la provincia:
 Departamento Bermejo
 Departamento Patiño
 Departamento Pirané
 Departamento Laishi
 Departamento Formosa

Localidades 
El Riacho Salado atraviesa por las siguientes localidades:
 San Francisco de Laishi
 Tatané.
 Herradura.

Turismo 
En el último tramo del riacho, precisamente en la localidad de Herradura existe una variada oferta de cabañas y actividades de eco turismo.

Riacho Salado
Departamento Bermejo
Departamento Patiño
Departamento Pirané
Departamento Laishi
Departamento Formosa
Riacho Salado